Melnik je priimek več oseb:
 Kondrat Semjonovič Melnik, sovjetski general
 Andrej Vasiljevič Melnik, sovjetski general
 Melnik, mesto v Bolgariji